Aschhoff ist der Familienname der folgenden Personen:

 Hans Aschhoff (1899–1973), deutscher Politiker
 Susanne Aschhoff (* 1971), deutsche Politikerin